

Населені пункти та їхні частини

 Цеґлув — гміна в Мінському повіті Мазовецького воєводства
 Цеґлув — село в гміні Баранув Ґродзиського повіту Мазовецького воєводства
 Цеґлув — село в гміні Цеґлув Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Цеґлув — частина села Щекажув у гміні Скальбмеж Казімерського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки